Němčice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Stadt Němčice nad Hanou, Okres Prostějov 
Gemeinde Němčice nad Labem, Okres Pardubice
Gemeinde Němčice u Boskovic, Okres Blansko
Gemeinde Němčice u České Třebové, Okres Svitavy (bis 1. Jänner 2007 Okres Ústí nad Orlicí)
Gemeinde Němčice u Holešova, Okres Kroměříž 
Gemeinde Němčice u Kdyně, Okres Domažlice
Gemeinde Němčice u Kolína, Okres Kolín
Gemeinde Němčice u Luštěnic, Okres Mladá Boleslav
Gemeinde Němčice u Netolic, Okres Prachatice
Gemeinde Němčice u Volyně, Okres Strakonice
Němčice u Dolních Kralovic, Ortsteil von Loket u Dolních Kralovic, Okres Benešov
Němčice (Ivančice), Ortsteil von Ivančice, Okres Brno-venkov
Němčice u Klatov, Ortsteil von Předslav, Okres Klatovy
Němčice u Sedlic, Ortsteil von Sedlice u Blatné, Okres Strakonice
Němčice u Třebnic, Ortsteil von Meclov, Okres Domažlice

Dolní Němčice, Ortsteil von Dačice, Okres Jindřichův Hradec 
Horní Němčice, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec
Horní Němčice u Čachrova, Ortsteil von Strážov, Okres Klatovy
Velké Němčice, Gemeinde im Okres Břeclav

siehe auch
 Nemčice